Бибиш

Персоналии 
 Бибиш (наст. имя Хаджарбиби Сиддикова; род. 1965) — писательница узбекского происхождения.

Топонимы 
 Бибиш () — коммуна во французском департаменте Мозель.